Det finns flera personer med namnet John Kay

John Kay (uppfinnare) (1704–1780), engelsk uppfinnare inom textilindustrin
John Kay (musiker) (född 1944), tysk-kanadensisk rockmusiker